Weixdorf steht für:
 die Ortschaft und den statistischen Stadtteil Weixdorf im Norden von Dresden, siehe Weixdorf (Ortschaft)
 einen Ortsteil dieser Ortschaft, siehe Weixdorf (Ortsteil)

Siehe auch:
 Weigsdorf